Різниця (ріжниця, решта, останок)  двох чисел  і  — таке число , для якого справедливе співвідношення
 .

Аналогічним чином означення різниці узагальнюється на математичні об'єкти будь-якої природи. Наприклад, різницею матриць  і  називається така матриця , для якої справедливе співвідношення

Див. також 
 Розділена різниця

Примітки 

Арифметика